Als Kraußin oder Kraussin wurden bekannt:

 Elisabeth Krauß (1569–1639), deutsche Mäzenin, verheiratete Krauß
 Johanna Sibylla Küsel (1650–1717), deutsche Zeichnerin und Kupferstecherin, verheiratete Krauß